James Stewart (1906–1991) amerikai atléta, tízpróbázó, olimpikon
 James Stewart (1908–1997) Oscar-díjas amerikai színész
 James Stewart (1910–1990) olimpiai ezüstérmes kanadai kosárlabdázó
 James Stewart (1941–2014) kanadai matematikus
 James Stewart (1973) olimpiai bronzérmes ausztrál evezős
lásd még
 Jim Stewart (egyértelműsítő lap)